Favero ist der Familienname folgender Personen:

 Luciano Favero (Faina; * 1957), italienischer Fußballspieler
 Vito Favero (1932–2014), italienischer Radrennfahrer